Der gläserne Schneewittchensarg aus dem Märchen Schneewittchen wurde zum Spitznamen folgender Produkte:

 Volvo P1800 ES, ein Sport-Kombi mit gläserner Heckklappe
 Braun SK 4, Radio-Phono-Kombination mit Plexiglas-Abdeckung
 Messerschmitt Kabinenroller KR175 mit zur Seite abklappbarer Plexiglas-Kuppel